Антошкін (), жіноча форма Антошкіна () — прізвище. Відомі носії:
 Антошкін Микола Тимофійович — радянський і російський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу

 Антошкіна Лідія Іванівна — українська економістка

Див. також 
 Антошкін (Бєлгородська область)

Російські прізвища